Robin Lehner (né le  à Göteborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but chez les Golden Knights de Vegas

Biographie

Carrière en club 
Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au deuxième tour, à la  au total par les Sénateurs d'Ottawa.

Le , il est échangé avec David Legwand aux Sabres de Buffalo. Les Sénateurs reçoivent le  de premier tour lors du repêchage 2015.

En août 2022, les Golden Knights de Vegas annoncent que Lehner passera sous le bistouri et que cette chirurgie à la hanche le gardera à l'écart du jeu pour la saison 2022-2023 entière.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suède au niveau international.

Vie privée 
Lehner a reçu un diagnostic de trouble bipolaire I, de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de trouble de stress post-traumatique (SSPT), dont les difficultés l’ont conduit à l’abus d’alcool et à une dépendance aux somnifères. Il déclare en 2021 que les mesures d'isolement mises en place par la LNH durant la pandémie de Covid-19 ont été particulièrement difficiles en raison de sa maladie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Frölunda HC U18 || Suède U18 || 19 ||  ||  ||  ||  || 34 || 1,78 ||  || 6 ||  || 4 ||  ||  || 243 || 15 || 3,7 ||  || 0 || 
|-
| 2008-2009 || Frölunda HC U18 || Suède U18 || 2 ||  ||  ||  || 117 || 5 || 2,56 ||  || 0 ||  || 7 ||  ||  || 438 || 19 || 2,6 ||  || 0 || 
|-
| 2008-2009 || Frölunda HC 20 || Suède U20 || 22 ||  ||  ||  ||  || 67 || 3,05 ||  || 1 ||  || 1 || 1 || 4 || 58 || 3 || 3,08 || 87,4 || 0 || 
|-
| 2009-2010 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 47 || 27 || 13 || 3 ||  || 120 || 2,8 || 91,8 || 5 || 15 || 5 || 1 || 4 || 279 || 20 || 4,3 || 87,4 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 6 || 3 || 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Senators de Binghamton || LAH || 22 || 10 || 8 || 2 ||  || 56 || 2,7 || 91,2 || 3 || 2 || 19 || 14 || 4 ||  || 39 || 2,1 || 93,9 || 3 || 2
|-
| 2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 8 || 1 || 4 || 0 || 341 || 20 || 3,52 || 88,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 40 || 13 || 22 || 1 ||  || 119 || 3,26 || 90,7 || 2 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 5 || 3 || 2 || 0 || 299 || 10 || 2,01 || 93,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 31 || 18 || 10 || 2 ||  || 65 || 2,12 || 93,8 || 3 || 28 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 12 || 5 || 3 || 4 || 735 || 27 || 2,2 || 93,6 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 49 || 2 || 2,45 || 92 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 36 || 12 || 15 || 6 ||  || 99 || 3,06 || 91,3 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 25 || 9 || 12 || 3 ||  || 74 || 3,02 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 21 || 5 || 9 || 5 ||  || 48 || 2,47 || 92,4 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 3 || 1 || 2 || 0 || 179 || 10 || 3,36 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 59 || 23 || 26 || 8 ||  || 152 || 2,68 || 92 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 53 || 14 || 26 || 9 ||  || 143 || 3,01 || 90,8 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 46 || 25 || 13 || 5 ||  || 93 || 2,13 || 93 || 6 || 0 || 8 || 4 || 4 || 449 || 15 || 2,00 || 93,6 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH ||33 || 16 || 10 || 5 ||  || 94 || 3,01 || 91,8 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Golden Knights de Vegas  || LNH ||36 || 19 || 10 || 5 ||  || 99 || 2,89 || 92 || 1 || 0 || 16 || 9 || 7 || 966 || 32 || 1,99 || 91,7 || 4 || 0
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 19 || 13 || 4 || 2 ||  || 44 || 2,29 || 91,3 || 1 || 0 || 3 || 1 || 2 || 182 || 11 || 3,62 || 88,7 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH ||  || 

| 320 || 129 || 124 || 47 ||  || 809 || 2,69 || 91,8 || 16 || 24 || 29|| 14 || 14 ||  || 60 || 2,19 || 91,9 || 4 || 2

Internationales 

| 2009 || Suède U18 || Championnat du monde U18 || 4 || 2 || 2 || 236 || 11 || 2,8 || 91,6 || 1 || ||  place
|-
| 2011 || Suède Junior || Championnat du monde junior || 3 ||  ||  || 195 || 9 || 2,77 ||  || 1 ||  ||  place

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
 2009-2010 : participe au Match des étoiles

Ligue américaine de hockey 
 2010-2011 : 
 récipiendaire trophée Jack-A.-Butterfield
 champion de la coupe Calder avec les Senators de Binghamton

Ligue nationale de hockey 
 2018-2019 :
 remporte le trophée William-M.-Jennings (1)
 remporte le trophée Bill-Masterton
 2020-2021 : remporte le trophée William-M.-Jennings (2)

Notes et références 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Göteborg
Joueur suédois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Personnalité ayant souffert de troubles bipolaires
Personnalité ayant un TDAH
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Gagnant du trophée Bill-Masterton
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Blackhawks de Chicago
Gagnant du Guldpucken